Retrospective I — сборник лучших песен канадской рок-группы Rush, был издан в 1997 году. Охватывает первое десятилетие творческого пути группы.

В 2006 году сборник стал первым диском компиляции Gold, кроме песни «Something for Nothing», которая была заменена на «Working Man».

Список композиций

Участники записи 
 Гедди Ли — вокал, бас-гитара, синтезаторы
 Алекс Лайфсон — гитары (электрогитара и акустическая)
 Нил Пирт — ударные, перкуссия
 Джон Ратси — ударные на «Finding My Way»

См. также 
 Retrospective II

Примечания 

Альбомы Rush
Альбомы Mercury Records